Пьер Рюффе (19 марта 1851 — 1932) — французский военный деятель, Дивизионный генерал, участник Первой мировой войны.

Биография 
В 1873 году окончил Сен-Сирскую военную школу. Служил на Мадагаскаре, с 1903 года командир пехотной дивизии, с 1913 года член Высшего военного совета. С началом Первой мировой войны, назначен командующим 3-й армии. Под его командованием 3-я армия потерпела тяжелое поражение в Арденнской операции от германских войск. После этого 30 августа 1914 года Рюффе был отправлен в отставку.

Литература

Ссылки 
 Биография Пьера Рюффе на сайте «Хронос»

Военачальники Первой мировой войны (Франция)
Дивизионные генералы (Франция)